La palabra Roma puede referirse a:

Geografía 
 Roma, la capital nacional de Italia, situada en la región del Lacio; 
 el área metropolitana de Roma;
 la provincia de Roma, en Italia;
 Roma, localidad chilena ubicada en la provincia de Colchagua;
 Roma, antigua subdelegación
 Roma, antigua comuna
 Roma, localidad australiana del estado de Queensland;
 Roma, localidad estadounidense del estado de Texas;
 Colonia Roma, barrio de la Ciudad de México;
 Roma, localidad peruana en la provincia de Ascope de la Región La Libertad;
 Roma (Requena), aldea de Requena, municipio español ubicado en el oeste de la provincia de Valencia (Comunidad Valenciana)

Historia 
 Roma, figura mitológica, diosa representación de la ciudad del mismo nombre;
 La Antigua Roma, su antigua cultura y estado político. A su vez se distingue en varios períodos:
 La monarquía romana, primer régimen cuyos reyes y clase social dominante eran etruscos;
 La República romana, segundo régimen gobernado por cónsules;
 El Imperio romano, último régimen y el más célebre;
 Dos repúblicas italianas modernas, anteriores a la actual:
 la República Romana (1798-1799) y
 la República Romana (1849);
 El Sacro Imperio Romano, antigua entidad política de Europa central;

Derecho 
Los Protocolos de Roma, acuerdos comerciales tripartitos entre Austria, Hungría e Italia;
La Convención de Roma, también conocida como Convención Europea de Derechos Humanos;
Los Tratados de Roma, tratados constitutivos de la Comunidades Europeas;
 La Convención de Roma sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión;
 El Convenio de Roma que busca unificar criterios en la UE sobre obligaciones contractuales;
 El Estatuto de Roma sobre el establecimiento de la Corte Penal Internacional;
 El Tratado de Roma por el que se establece una constitución para Europa.

Deportes 
 El equipo de fútbol AS Roma de la Serie A de la Lega Calcio;
 Masters de Roma, torneo de tenis disputado en la ciudad de Roma;
 Rugby Roma Olimpic, club italiano de rugby de la ciudad de Roma;
 Roma United, club de fútbol de las Islas Caimán;

Cine y televisión 
 Roma, serie de televisión;
 Roma, ciudad abierta, película de 1945 dirigida por Roberto Rossellini;
 Fellini Roma, película de 1972 dirigida por Federico Fellini;
 Roma, película de 2004 dirigida por Adolfo Aristaráin.
 Roma, película de 2018 dirigida por Alfonso Cuarón.

Música 
 Paseando por Roma, canción de la banda argentina Soda Stereo, del álbum Sueño Stereo.
 Roma, ópera de 1912 de Henri Cain;
 Sinfonía Roma, sinfonía de Georges Bizet

Biografías 
 Roma Zver, cantante ruso;
 Roma Ligocka, diseñadora, escritora y pintora polaca.

Cultura y educación 
 Roma o rom, designación para los pueblos gitanos en Europa y el mundo, a menudo utilizada en documentos de instituciones internacionales como la Unión Europea;
 Club de Roma, que realizó el informe Los límites del crecimiento, entre otros;
 Premio de Roma, beca escolar francesa para estudiar en la capital italiana;
 El acrónimo ROMA de la sentencia latina de Radix omnium malorum avaritia (La raíz de todo lo malo es la avaricia);

Transporte 
 La estación Roma, del metro de Lisboa;

Astronomía 
 (472) Roma, asteroide.

Marina 
 Roma, acorazado italiano de la Segunda Guerra Mundial

Botánica
 El nombre común de la planta Juniperus phoenicea.